Routledge ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Routledge (* 1960), neuseeländische Schauspielerin
 Anna Mae Routledge (* 1982), kanadische Schauspielerin
 George Routledge (1812–1888), britischer Verleger
 Katherine Routledge (1866–1935), britische Historikerin
 Patricia Routledge (* 1929), britische Schauspielerin
 Wayne Routledge (* 1985), englischer Fußballspieler
 William Scoresby Routledge (1859–1939), australischer Ethnograph, Anthropologe und Abenteurer

Routledge steht für:
 Routledge (Verlag), britischer Verlag 
 Routledge Encyclopedia of Philosophy, englischsprachige Philosophie-Enzyklopädie